2019 Betard Wroclaw FIM Speedway Grand Prix of Poland – piąta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2019. Zawody odbyły się 3 sierpnia 2019 na stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Maksyma Drabika. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Przemysław Liszka i Mateusz Cierniak.

Ze względu problemy osobiste w zawodach nie wystąpił Greg Hancock. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Max Fricke.
 (#45)  Greg Hancock → (#46)  Max Fricke

Wybór pozycji startowych odbył się 2 sierpnia.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Polska, II
2019, II
2019 w polskim sporcie
Zawody sportowe we Wrocławiu